De Grand Prix-wegrace van Australië 2009 was de vijftiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2009. De race werd verreden op 18 oktober 2009 op het Phillip Island Grand Prix Circuit nabij Phillip Island, Australië.

Julián Simón werd gekroond tot 125 cc-kampioen met een overwinning in de race.

Uitslag

MotoGP
Loris Capirossi moest achteraan starten omdat hij een nieuwe motor moest gebruiken, waarmee hij één motor meer gebruikte in een seizoen dan was toegestaan.

250 cc
De race werd afgevlagd na 18 ronden vanwege een ongeluk van Roberto Locatelli. Hij werd niet geklasseerd omdat hij niet terugkeerde in de pitstraat binnen vijf minuten na de rode vlag.

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2009
Australië